

Biografía 
Nació en Chitaga el cual es un municipio en Bucaramanga el cual está en límite con Norte de Santander y Boyacá a finales del siglo XIX y Falleció en 1962, fue ilustrador, director artístico del periodico Tierra desde 1938 hasta 1953.

Ilustraciones 
Tuvo un rol importante en el periódico tierra, esto por ser el ilustrador principal junto a Gonzalo Ariza (1912-1995), sus obras tenían un estilo muy particular y propio el cual era el uso de líneas continuas con impresión a dos tintas, además de presentar altos contrastes en blanco y negro.

Una de sus obras más características es la portada de El diablo y otros cuentos (1936) puesto que es una de las ilustraciones más características del periódico tierra, pero sin embargo Efraín Gómez hizo alrededor de 150 ilustraciones diferentes para este periódico.

Este también fue el creador de la historieta del periódico tierra Juan pueblo el cual a lo largo de su estancia en el periódico fue utilizada como un medio para dar los puntos de vista del partido al cual pertenecía. Gracias a las obras que creaba fue considerado en su tiempo como un pensador y creador para la transformación social y política (Medina, 1995).

Contexto sobre sus ilustraciones 
Los carteles de Gómez Leal se caracterizan por acentos dramáticos en la composición y representación de personajes masculinos, con marcados contrastes entre las zonas en blanco y negro. A todo esto se suma el hecho de que el plató es plano, aunque hay cambios de escala que modifican el tamaño de lo que hay detrás respecto a lo que hay delante. En plástico, el resultado final es brillante, simple y contorneado. Este diseño facilita la copia en papel de baja calidad y tiene un efecto notable en las fotografías con una apariencia de tinta desigual. La intención de despertar la comunicación con las clases analfabetas puede requerir una alta respuesta en términos de imágenes, la separación de los opuestos: los trabajadores y la burguesía, los opresores, opresores y oprimidos, las masas trabajadoras y los individualistas burgueses.

Los carteles son una antología de grabados en madera replicados en la Tierra, que muestran líneas continuas, dibujos con alto contraste y síntesis en varios lugares, sombreados orgánicamente e impresos con uno o más dos colores. Aparentemente difícil de mostrar por error con el texto encontrado después de que se eliminó la página, ya que estaba impresa en papel de periódico fino. La tinta tiene una apariencia irregular, como grumos y manchas blancas, que claramente se deben al reciclaje de otra impresora. Esta es una publicación de trabajo. En todas sus imágenes suele distinguirse el nombre del periódico por disposición, uso del color con efecto de sombra o tamaño; en el ángulo inferior derecho o izquierdo se puede ver la firma de Luis Efraín Gómez Leal, quien creó un juego integrado con las primeras cuatro letras de su nombre.

Enlases y referencias 
https://es.wikipedia.org/wiki/Chitag%C3%A1

Luis_Ángel_Arango 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-38412014000100004&script=sci_arttext

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mherreradeb/Taller

https://www.banrepcultural.org/exposiciones/tipo-lito-calavera/tierra

https://biblioteca.academiahistoria.org.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=13620

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4775245
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-38412014000100004&script=sci_abstract&tlng=es
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4775245